

Rio dos Cedros est une ville de l'État de Santa Catarina
 Le rio dos Cedros est un cours d'eau de l'État de Santa Catarina

Voir aussi

  

Homonymie de toponyme